Gaynor le Damné est un personnage de fiction inventé par l'écrivain anglais Michael Moorcock. Il apparaît dans plusieurs romans dont l'action est située dans le multivers.

Ancien Champion éternel, Gaynor servait la Balance cosmique, mais après sa trahison, il a été condamné à servir éternellement le Chaos, et plus particulièrement, Xiombarg, la reine des épées mais aussi Mashabak dans la Vengeance de la Rose.

Il est complètement masqué par son armure qui change constamment de tonalité, de l'or à argent en passant par le bleu. Son blason est le symbole du chaos : huit flèches, rayonnant dans toutes les directions, pour symboliser les nombreuses possibilités qu'offre le chaos.

Nouvelles et romans 
Cette liste est dans l'ordre chronologique de parution, se référer à l'article sur les Livres de Corum, le cycle d'Elric et le pacte de Von Beck pour connaitre l'ordre de lecture.

La reine des épées
 Michael Moorcock, The Queen of the swords, 1971  
La lance et le taureau
 Michael Moorcock, The Bull and the spear, 1973 
Le chêne et le bélier
 Michael Moorcock, The Oak and the ram, 1973 
Le glaive et l'étalon
 Michael Moorcock, The Sword and the stallion, 1974 
Concernant le destin des empires (titre approximatif) in La revanche de la rose
 Michael Moorcock, Concerning the fate of empires  in The revenge of the rose, 1991
Le piège d'Esbern, le loup-garou du nord (titre approximatif) in La revanche de la rose
 Michael Moorcock, Esbern snare, the northern werewolf  in The revenge of the rose, 1991
La rose rachetée, la rose rétablie (titre approximatif) in La revanche de la rose
 Michael Moorcock, A rose redeemed, a rose revived  in The revenge of the rose, 1991
La fille de la voleuse de rêves
 Michael Moorcock, The dreamthief's daughter, 2001
L'arbre Skrayling (titre approximatif - roman non traduit)
 Michael Moorcock, The Skrayling tree, 2003Le fils du loup blanc (titre approximatif - roman non traduit)
 Michael Moorcock, The white wolf's son, 2005

Personnage du multivers de Moorcock